BST () — часовой пояс UTC+06:00
 BST (British Summer Time) — часовой пояс UTC+01:00
 Двоичное дерево поиска
 Бычий соматотропин